Cette page contient les pages d'homonymie de Archimède, Archimede et Arkhimedes.

Personnalité

Nom 
 Archimède (287-212) est un physicien, mathématicien et ingénieur de la Grèce antique.
 Gerty Archimède est une femme politique guadeloupéenne.

Prénom

Marine 
 Archimède est un sous-marin français, version améliorée du sous-marin de la classe Pluviôse lancé en 1909 et démoli en 1919.
 Archimède est un sous-marin français de la classe 1 500 tonnes.
 Archimède est un bathyscaphe français capable de plonger à  mètres de profondeur.
 Classe Archimede est  une classe de sous-marin des années 1930 de la Regia Marina (marine italienne), comprenant entre autres :
 Archimede est un sous-marin italien lancée en 1933 et transférée à la marine espagnole en 1937.
 Archimede est un sous-marin italien de la classe Brin, en service dans la Regia Marina lancé en 1939 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Astronomie  
 Archimedes est un cratère lunaire.
 (3600) Archimède est un astéroïde.

Arts 
 Archimède est une émission scientifique de télévision (1994-2003).
 Archimède le clochard est un film français réalisé par Gilles Grangier, sorti le .
 Archimède est un groupe de rock français.
 Archimède est son premier album.
 Archimède est le nom du hibou de Merlin dans le dessin animé Merlin l'Enchanteur.

Publications 
 Arkhimedes est une revue scientifique de mathématiques et physique.
 Archimède est une série de bande dessinée créée par Turk et Bob De Groot.

Autres 
 Archimède est un concours commun aux grandes écoles scientifiques CPGE.
 Acorn Archimedes est une série d'ordinateurs produit par la société Acorn à la fin des années 1980.
 Archimède est un système de gestion et de diffusion de documents électroniques.
 GNU Archimedes est un logiciel de simulation.
 Archimedes est un moteur-fusée.

Voir aussi 
 Archimédien